AHK kan syfta på

 AHK –  en handbollsklubb i Alingsås, se Alingsås HK
 AHK – en veteranbilsklubb i Sverige, se Automobilhistoriska Klubben